Кадамшоева — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Кадамшоева, Гулгунча Кадамшоевна (1919—1995) — советский, таджикский государственный и политический деятель.
 Кадамшоева, Хаётбегим (1932—2006) — советский, таджикский государственный и политический деятель, памировед.